Джеймс Гиббс (James Gibbs; 23 декабря 1682 — 5 августа 1754) — один из немногих представителей стиля барокко в британской архитектуре. Строил также в палладианском стиле.

Биография 
Родился в Шотландии. После окончания колледжа совершил путешествие по Европе, посетив Фландрию, Францию, Германию и Швейцарию. В 1703 году поступил в шотландский колледж в Риме с намерением получить «специальность» католического священника. Однако уже в следующем году Гиббс оставил колледж и поступил в мастерскую ведущего римского зодчего Карло Фонтаны, где и проучился до 1709 года.

В 1710 году Гиббс вернулся в Лондон. Главным направлением в английской архитектуре того времени было палладианство. В силу ряда обстоятельств (он был католиком и тори) Гиббс оставался в стороне от этого течения, в общем и целом, хотя и позаимствовал из его стилистики элементы. Наибольшее влияние на творчество Гиббса оказали работы Кристофера Рена, который поддерживал Гиббса на ранних этапах его карьеры. Творчески переработав достижения отечественной и зарубежной архитектуры, Гиббс выработал свой собственный, индивидуальный стиль.

В 1714—1717 годах Гиббс выполнил свой первый крупный заказной проект — церковь Сент Мэри-ле-Стрэнд на улице Стрэнд в Вестминстере.

В 1722—1726 годах Гиббс создал один из самых значительных своих произведений — церковь Сент-Мартин-ин-зе-Филдз на Трафальгарской площади в Лондоне. Первоначальный проект храма, предусматривавший возведение круглого в плане здания, был отвергнут, и архитектор был вынужден возвести прямоугольную церковь. В Сент-Мартин-ин-зе-Филдз прослеживается влияние Кристофера Рена; в то же время у Гиббса, в отличие от Рена, колокольня не выделена в отдельное сооружение, но составляет со зданием церкви единое целое. Несмотря на то, что это нововведение подверглось резкой критике со стороны современников, церковь Сент-Мартин-ин-зе-Филдс стала образцом для многочисленных англиканских церквей как в самой Англии, так и в североамериканских колониях.

В 1737—1749 годах Гиббс реализовал свой наиболее значительный и оригинальный проект — монументальную ротонду Рэдклиффа, в которой помещается библиотека Оксфордского университета.

Теоретические работы Гиббса были весьма востребованы его современниками, причём его учебное пособие по архитектуре с успехом использовалось ещё в XIX веке.

Примечания

Библиография 
 Friedman, Terry. James Gibbs. Yale University Press, 1984. ISBN 0-300-03172-6
 Little, Bryan. James Gibbs 1682—1754. Batsford Books, 1955.

Ссылки 

Архитекторы Шотландии
Архитекторы барокко